Wilfried Ange Barrueco, né le  à Annecy, plus connu sous son nom d’artiste Barrueco, est un auteur, compositeur, interprète Pop français ayant commencé sa carrière musicale en 2004.

Les paroles des chansons de Barrueco sont essentiellement en français et parfois en espagnol.

Biographie

Enfance 
Wilfried Barrueco nait le  à Annecy. Son père, harmoniciste, lui fait découvrir et apprécier la musique et la scène.

À , il monte sur les planches pour la première fois, en dansant dans une troupe classique. 

Après quelques cours de piano et de danse, il s'intéresse à 17 ans à la batterie, en jouant successivement dans plusieurs groupes : Kaysong (rock) , puis Blues n'co (reprises de standards des années '70 soul, blues, rythm'n'blues), et Alias (compositions rock, variété française).Barrueco achète sa première guitare en 1994 et commence à écrire ses propres chansons. Il se produit alors dans les restaurants, les bars et les pianos-bars, en jouant reprises et compositions

En 2002, il gagne un concours de chant au Festival Song Contest.

Premières productions 
En 2003, il enregistre son premier album "Et puis après...". Il participe à divers ateliers  d'écriture dans le cadre du Festival "Les nuits de Champagne"  à Troyes. Entre 2004 et 2006, il participe aux rencontres d'Astaffort encadrées par Francis Cabrel. Il y fait la connaissance de Michael Jones.

En mars 2006, il s’oriente vers la pop et enregistre 5 nouveaux titres, en collaboration avec des figures connues de l'univers musical français, dont Christophe Deschamps et Laurent Vernerey.

Barrueco s'installe avec un son pop rock influencé par la pop anglaise actuelle.

S’il est influencé par des artistes français pour l’écriture, sa musique est teintée de sonorités et d’harmonies plus anglosaxones.

Ses textes parlent d’amour et d’actualités.

En 2007, il effectue une tournée de mai à octobre, puis enregistre à l’automne son  de Barrueco « Pour qu’on avance ».

En 2009, après deux années d’inactivité, Barrueco s’oriente vers l'acoustique, et sort son EP "Face B", qui sera repris dans son double album "Face A, Face B" en 2012.

En 2010, il tourne un clip original de la chanson "Un mal pour un bien" . Il fait également sa "tournée de l'agglo" à Annecy et dans ses alentours.

En 2011, en plus de ses concerts, il participe à plusieurs festivals, dont le "Festival Garçon la note" en Bourgogne ainsi qu'à des festivals sur la côte Atlantique.

En 2012, il sort le double album "Face A Face B".

En 2015, Barrueco sort son EP 6 titres : Être humain.

En 2018, il enregistre l’album Barruec’Hope.

Clip musical 

2018 « Hope » - Extrait de l’album Barruec’Hope

 2015 « Être humain »  feat Coulcaf - Extrait de l’album EP Être Hum’un

 2010 « Un mal pour un bien »  - Extrait de l’album Face A Face B

Discographie

Album 13 titres

E.P 6 titres

Albums

Distinctions 
 Sélectionné pour la finale régionale de Zic me Up Tour, le 20 mai 2012 à Divonne-les-Bains
 2nd prix de l'édition 2011 des "Coups de pouce de la Chanson Française" du Petit Théâtre de Chavanoz

Notes et références

Liens externes 

Chanteur français du XXIe siècle
Chanteur des années 2000
Guitariste français
Compositeur français
Naissance en janvier 1974
Naissance à Annecy